Nikittschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Iona Timofejewitsch Nikittschenko (1895–1967), sowjetischer Richter
 Iwan Semjonowitsch Nikittschenko (1902–1958), sowjetischer Szenenbildner
 Wladimir Semjonowitsch Nikittschenko (1908–??), sowjetischer Szenenbildner